Kulturwanderweg steht für:
 Enzmilner Kulturwanderweg
 Kulturwanderweg Hohenzollern

Siehe auch:
 Kulturweg